Miejscowości w Anglii
 Richmond upon Thames – dzielnica Londynu
 Richmond – okręg Londynu w dzielnicy Richmond upon Thames
 Richmond – stacja metra w okręgu Richmond, w Londynie
 Richmond – miasto w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Richmond – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)

 Miejscowości na Jamajce
 Richmond – miejscowość w regionie Saint Mary

 W Kanadzie
 Richmond – miasto w Kolumbii Brytyjskiej
 Richmond – miasto w Quebecu
 Richmond – hrabstwo w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Richmond – jednostka samorządowa (municipal county) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja

 Miejscowości w Australii
 Richmond – miejscowość w stanie Nowa Południowa Walia, przedmieścia Sydney
 Richmond – miejscowość w stanie Queensland
 Richmond – miejscowość na Tasmanii

 Miejscowości w Nowej Zelandii
 Richmond – miasto w regionie Tasman

 Miasta i gminy w Południowej Afryce
 Richmond – miasto w prowincji KwaZulu-Natal
 Richmond – gmina w prowincji KwaZulu-Natal, siedzibą władz gminy jest ww. miasto

Miejscowości w USA
 Richmond – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Richmond – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Richmond – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Richmond – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
 Richmond – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Madison
 Richmond – wieś w stanie Luizjana, w parafii Madison
 Richmond – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Sagadahoc
 Richmond – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Sagadahoc
 Richmond – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
 Richmond – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Richmond – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Ray
 Richmond – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Richmond – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Richmond – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Richmond – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Washington
 Richmond – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
 Richmond – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Fort Bend
 Richmond – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Cache
 Richmond – miasto w stanie Wirginia
 Richmond – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
 Richmond – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
 Richmond – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
 Richmond – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
 Richmond – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden

 Gminy w USA
 Richmond (ang. Richmond Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Richmond (ang. Richmond Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Franklin
 Richmond (ang. Richmond Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
 Richmond (ang. Richmond Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Sagadahoc
 Richmond (ang. Richmond Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Richmond (ang. Richmond Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Macomb
 Richmond (ang. Richmond Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette
 Richmond (ang. Richmond Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Osceola
 Richmond (ang. Richmond Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Richmond (ang. Richmond Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Howard
 Richmond (ang. Richmond Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ray
 Richmond (ang. Richmond Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Cheshire
 Richmond (ang. Richmond Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Richmond (ang. Richmond Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
 Richmond (ang. Richmond Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 Richmond (ang. Richmond Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
 Richmond (ang. Richmond Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Richmond (ang. Richmond Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Richmond (ang. Richmond Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Richmond (ang. Richmond Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Washington
 Richmond (ang. Richmond Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
 Richmond (ang. Richmond Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
 Richmond (ang. Richmond Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Shawano
 Richmond (ang. Richmond Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth

 Hrabstwa w USA
 hrabstwo Richmond (ang. Richmond County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Richmond (ang. Richmond County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Richmond (ang. Richmond County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Richmond (ang. Richmond County) – w stanie Wirginia